Výklad může znamenat:

 výklad – slohový postup
 výklad práva – výklad právních předpisů
 výklad horoskopu – astrologický výklad horoskopu
 výloha (obchod) – výkladní skříň